Лос Алмасигос има више значења:

 Лос Алмасигос (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Алмасигос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику